«Ива́н Васи́льевич меня́ет профе́ссию» — советская фантастическая комедия 1973 года, снятая режиссёром Леонидом Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Фильм рассказывает об инженере-изобретателе Шурике, создавшем машину времени, которая открывает двери в XVI век — во времена Ивана Васильевича Грозного, в результате чего царь оказывается в советской Москве, а его тёзка — управдом Иван Васильевич Бунша вместе с вором-рецидивистом Жоржем Милославским — в палатах царя.

Лидер советского кинопроката 1973 года — свыше 60 миллионов зрителей.

Сюжет

Предыстория 
Инженер Александр Сергеевич Тимофеев (далее Шурик) вместе с супругой, киноактрисой Зинаидой Михайловной (далее Зина), проживает в своей квартире в многоквартирном доме в Москве. Соседями Шурика являются управдом Иван Васильевич Бунша и стоматолог Антон Семёнович Шпак (с квартирой Шпака у квартиры Шурика общая стена и балкон, с квартирой Бунши — тоже). Бунша проживает вместе с супругой Ульяной Андреевной; Шпак живёт один, он состоятельный человек, его квартира наполнена дорогими импортными вещами. Шурик, изобретя машину времени, создаёт её прямо в своей квартире. Ранее он несколько раз пытался её запустить, но каждый раз эти эксперименты приводили к перегоранию пробок во всём подъезде, чем соседи (особенно супруги Бунши) были очень недовольны. Во время очередного запуска машины времени происходит небольшой её взрыв и перегорание пробок во всём доме. Сам Шурик, потеряв сознание, падает на пол.

Действие фильма 
Очнувшись, Шурик видит свою жену, которая, вернувшись со съёмок, пришла в квартиру только для того, чтобы сообщить мужу, что уходит от него и уезжает в Гагры со своим новым возлюбленным, кинорежиссёром Карпом Савельевичем Якиным. В это время вор-рецидивист Жорж Милославский из телефонной будки звонит на работу Шпаку, изменив голос, представляется его поклонницей и просит о свидании вечером. Убедившись, что Шпак до вечера пробудет на работе, он приходит к нему домой, и открыв дверь ключом из связки отмычек, проникает в квартиру, намереваясь обворовать. В это время Зина уходит, а в квартиру к Шурику приходит возмущённый его предстоящим разводом и экспериментами с машиной времени Бунша. Чтобы доказать управдому безопасность машины времени, Шурик в его присутствии снова запускает её, на этот раз на небольшой мощности, в результате чего исчезает стена между квартирами Тимофеева и Шпака.

Удивлённый Милославский входит в квартиру Шурика и представляется приятелем Шпака. Он интересуется устройством, которое может убирать стены, а Бунша сразу подозревает Милославского в недобром и думает, что Шурик убрал стену безвозвратно. Дабы успокоить Буншу, Шурик ослабляет мощь машины, и стена возвращается на место. Затем изобретатель вновь увеличивает мощность, стена исчезает, а за ней открывается портал в XVI век — становится видна царская палата в Кремле, на троне сидит царь Иван Грозный, рядом с ним стоит дьяк Феофан. Увидев Шурика и Милославского и приняв их за демонов, напуганный Феофан убегает за стражей. Законопослушный Бунша пытается позвонить в милицию, из-за чего между ним и Милославским начинается перепалка, в результате которой Милославский и Бунша через портал случайно входят в палату; царь же, испугавшись чёрной кошки Шурика, через портал убегает в его квартиру, а оттуда — в подъезд.

В палату врывается стража. Один из стрельцов бросает в «демонов» алебарду, Милославский ловит её и кидает обратно, но промахивается; алебарда, пролетев через портал в квартиру, частично повреждает машину времени, в результате чего портал полностью закрывается, оставляя Ивана Грозного в современном мире, а Ивана Васильевича Буншу и Жоржа Милославского — в XVI веке. Следует ряд курьёзных сцен во время погони стрельцов за «демонами». Ища способ спастись от стражи, Милославский замечает внешнее сходство Бунши и Ивана Грозного, и, достав из сундука одежду, переодевает его в царский наряд, а себя выдаёт за князя Милославского.

В XX веке Шурик объясняет настоящему царю, что случилось, временно оставляет его в своей квартире, и уходит в магазин за новыми транзисторами для своей машины времени. Иван Грозный остаётся в квартире, адаптируется к современному быту, слушает на магнитофоне песни в исполнении Высоцкого и Никулина и оказывается вовлечённым в столкновения с современными героями. Внезапно возвращается Зина, которая сильно поссорилась с Якиным и к тому же по ошибке забрала его чемодан. Грозному удаётся их помирить, хотя поначалу он собирается казнить Якина как «прелюбодея». Зина и Якин переодевают царя в спортивный костюм Шурика, чтобы соседи ничего не заподозрили, и покидают квартиру, чтобы ехать в Гагры.

Переодетый Иван Грозный отдыхает, сидя на балконе, где его обнаруживает перешедшая со своего балкона Ульяна Андреевна. Она принимает его за своего мужа, а он её — за ведьму; они ругаются. Далее Шпак, который оказался свидетелем этой сцены, пытается пожаловаться царю на квартирную кражу, приняв того за Буншу, но царь ведёт себя воинственно по отношению к Шпаку, оценив того как холопа, неправильно подающего челобитную царю. В итоге перепуганная Ульяна Андреевна вызывает психиатров, а Шпак — милицию.

В XVI веке Бунша своим поведением выдаёт, что он не настоящий царь, а Милославский ведёт дела за него. Чтобы удалить стрельцов и избежать разоблачения, Милославский составляет царский приказ: отправить войско «выбить крымского хана с Изюмского шляха». Приём шведского посла едва не заканчивается скандалом, когда Бунша уже почти отдаёт шведам Кемскую волость, но встревает Милославский, который сообщает послу, что нужно «посовещаться с товарищами». Во время пира управдом напивается и заигрывает с миловидной супругой Ивана Грозного, Марфой Васильевной. В это же время войско, посланное на Изюмский шлях, возвращается и поднимает бунт с криками «царь ненастоящий». Стрельцы врываются в царские палаты, чтобы пленить самозванцев. В этот момент Шурик, отремонтировав машину времени, вновь открывает портал, через который Бунша с Милославским убегают обратно в XX век, но Ивана Грозного вернуть в его время не удаётся, так как его задерживают милиционеры, которые принимают его слова о штурмах Казани и Астрахани за бред сумасшедшего. Бунша сдаётся сам, заявляя, что «незаконно» был исполняющим обязанности царя. Иван Грозный, услышав это, набрасывается на своего двойника. В результате на обоих надевают смирительные рубашки, а милиционеры демонстрируют их Ульяне Андреевне для опознания. Женщина признаёт своего мужа и в Бунше, и в царе, и, решив, что сходит с ума, добровольно отправляется вместе с ними обоими в психбольницу.

Милославский, переодевшись в белый халат Шурика, уходит от милиции под видом санитара. В этот момент милиционеры, обнаружив в куртке Милославского, которую тот оставил в квартире Шурика и которую затем носил Иван Грозный, справку об освобождении, с балкона приказывают дежурящим внизу коллегам задержать Милославского, и все бросаются в погоню. Воспользовавшись суматохой, Иван Грозный сбегает из машины «скорой помощи» и возвращается в квартиру к Шурику, который снова запускает свою машину времени и возвращает царя в его время.

Заключение 
Шурик просыпается, поднимается с пола и не понимает, что произошло. Но постепенно сознание возвращается к нему, и он вспоминает, что его бросила жена.

Вскоре с работы приходит Зина. Шурик спрашивает её о поездке в Гагры и о связи с Якиным. Удивлённая Зина говорит, что Шурик сошёл с ума со своей машиной и что никакого режиссёра Якина у них нет. Шурик понимает, что в результате небольшого взрыва при испытании машины времени, он сильно ударился головой и потерял сознание, и всё, что происходило дальше, ему приснилось. Он успокаивается и обнимает Зину, а кошка произносит: «Чао!» («До свидания!»).

В ролях

В эпизодах

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Владлен Бахнов, Леонид Гайдай
 Режиссёр-постановщик: Леонид Гайдай
 Операторы-постановщики: Сергей Полуянов, Виталий Абрамов
 Художник-постановщик: Евгений Куманьков
 Композитор: Александр Зацепин
 Текст песен: Леонид Дербенёв

Производство

Кинопробы 
Первый вариант сценария Гайдай писал под Юрия Никулина, который, прочитав его, наотрез отказался сниматься. По официальной версии, Никулина не отпустил на съёмки «Союзгосцирк», по другой — он сам отказался от роли, решив, что фильм всё равно не выпустят в прокат. После отказа Никулина на роли царя и управдома пробовались восемь актёров,:
 Евгений Евстигнеев (поссорился с Гайдаем; по другим данным, худсовету не понравились его пробы);
 Георгий Вицин (ассоциировался с Трусом из знаменитой троицы и неубедительно выглядел в образе царя);
 Евгений Лебедев (в образе царя выглядел превосходно, но не убеждал в образе управдома);
 Владимир Этуш (в итоге получивший другую роль — Шпака).
 Георгий Бурков
 Георгий Юматов
 Сергей Никоненко
 Анатолий Кузнецов
В результате роль досталась Юрию Яковлеву, который на пробах смог раздвоиться на жалкого Буншу и грозного царя.

С утверждением Яковлева на обе роли возникла проблема с исполнителем роли Жоржа Милославского, играть которого, по задумке режиссёра, должен был Андрей Миронов, так как у Юрия Яковлева и Андрея Миронова не сложился дуэт. Перепробовав ряд актёров, среди которых были Георгий Юматов, Сергей Никоненко, Георгий Бурков, Вячеслав Невинный и Анатолий Кузнецов, Гайдай остановился на Леониде Куравлёве.

Идея отождествления инженера Тимофеева с Шуриком из «Операции „Ы“» и «Кавказской пленницы» не была самоочевидной и пришла не сразу. На роль инженера Тимофеева претендовал Олег Видов, но Гайдай решил снимать Александра Демьяненко. В честь него персонаж, звавшийся у Булгакова Николаем Ивановичем, был переименован в Александра Сергеевича (Шурика). Естественность, с какой слились образы Шурика и инженера Тимофеева, была даже чрезмерной в том смысле, что роль, по поздним признаниям А. Демьяненко, оказалась для него, как актёра, малоинтересной и не содержавшей большой новизны.

Сложный выбор был и среди исполнительниц женских ролей. На роль Зины пробовались Наталья Селезнёва, Наталья Гундарева (обе также пробовались и на роль царицы Марфы Васильевны), Наталья Гвоздикова, Наталия Богунова, Наталья Воробьёва и Екатерина Маркова.

Съёмки 
Съёмки фильма начались в мае 1972 года и проходили в следующих местах:
 Видеоклип к песне «С любовью встретиться (Звенит январская вьюга)» — Ялта (конец съемочного периода: март 1973 г.).
 Палаты Ивана Грозного и Кремль XVI века — Ростовский кремль.
 Дом Шурика — дом № 13 (строение 1) по Новокузнецкой улице в Москве, примерно посередине между станциями метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая». В нём находился магазин «Светоч» (часть вывески видна в кадрах).
 Магазин «Радиотовары» также располагался в доме на Новокузнецкой улице.
 Вид с балкона (кроме вида из дома на Новокузнецкой) — панорама Москвы-реки и начала Кутузовского проспекта, снятая с высотного здания на Калининском.
 Все внутренние интерьеры — подъезд дома Шурика, лифт, лестничные площадки, квартиры Шпака и Шурика, а также царские палаты — снимались в одной и той же декорации на киностудии.

Песни 
 Первоначально песню Александра Зацепина на слова Леонида Дербенёва «С любовью встретиться» («Звенит январская вьюга») для кинофильма записала София Ротару.   В результате песню перезаписали и в окончательный вариант фильма вошло исполнение Нины Бродской. Впоследствии Ротару исполнила эту песню в представлении «Первый скорый» в новогоднюю ночь 2005—2006 годов.
 Борис Кузнецов, Лев Полосин и хор МВО исполнили песню «Кап-кап-кап» («Маруся») — музыка: Александр Зацепин, слова: Леонид Дербенёв.
 Валерий Золотухин исполнил песню «Разговор со счастьем» («Счастье вдруг, в тишине…») — музыка: Александр Зацепин, слова: Леонид Дербенёв.

Реквизит 
 Машину времени для съёмок в фильме создал художник, скульптор по дереву и карикатурист Вячеслав Почечуев. Первоначальный вариант машины времени, изготовленный специальным бюро, оказался невыразительным макетом стандартной ЭВМ. В. Почечуев набросал эскиз новой модели и при помощи конструктора, слесаря и стеклодува за несколько дней сотворил новую машину времени, вызывающую у зрителей ощущение чуда. Почечуев получил премию в размере 40 рублей, а в справке из бухгалтерии было написано: «Деньги выданы за изобретение машины времени».

Приём и цензура 
Комичный образ царя-самозванца был воспринят как издевательство над Иваном Грозным, и поэтому из фильма был исключён эпизод, где царь жарит котлеты на кухне Тимофеева.

Некоторые фрагменты были переозвучены режиссёром из цензурных соображений:
 Запрету подвергся эпизод, где Зина, заботясь об Иване Грозном в квартире Шурика, произносит: «Мало ли что могут подумать!», но по губам читается: «Вас [то есть царя] здесь могут увидеть!».
 Переозвучили и фразу Бунши в эпизоде обращения к шведскому послу — вместо сценарной фразы «Мир, дружба!» получилось: «Гитлер капут» (в оригинальной пьесе Булгакова Бунша в этот момент говорит: «Я на иностранных языках только революционные слова знаю, а всё остальное забыл…», на что следует ответ Милославского: «Ну, говори хоть революционные, а то ты ведь никаких слов не произносишь»).
 Во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского: «За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?» Тот отвечает: «Во всяком случае, не мы» (цензурный вариант), в оригинале же — «Народ, народ, батюшка».
 В сцене допроса Ивана Грозного сотрудниками милиции на вопрос «Где живёте?» тот отвечает: «В палатах» (цензурный вариант), по замыслу Леонида Гайдая: «Москва, Кремль».

Убрали и концовку реплики Бунши: «Что за репертуар у вас? Соберите завтра творческую интеллигенцию. Я вами займусь». В общей сложности фильм был обрезан на 177 метров плёнки.

Из фильма вырезали крупные планы с авторучкой, которую Милославский украл у Шпака и подарил шведскому послу (ручка была «со стриптизом»: на ней изображена женская фигурка, которая «раздевается», если ручку перевернуть). После внесения всех изменений хронометраж фильма уменьшился на 10 минут, но оригинальный негатив фильма хранится на студии «Мосфильм».

«Чёрные перчатки» 
Существует усечённая короткометражная версия фильма под названием «Чёрные перчатки», стилизованная под немое кино. Эта лента выпускалась на бобине с 8-мм плёнкой, и в советское время её можно было купить для домашнего просмотра. Главным героем этого 12-минутного фильма становится Жорж Милославский, «чёрные перчатки» которого появляются в кадре накануне очередного совершаемого им преступления.

В короткометражную версию вошли фрагменты, вырезанные из театральной версии фильма, в том числе дубли, не попавшие в окончательный вариант. Финальная сцена с Милославским — герой, переодевшись в санитара, помогает довести Ивана Васильевича до машины «скорой помощи». Милиция начинает преследовать его, и на этом сюжетная линия с персонажем в полнометражном фильме заканчивается, поэтому зрителю его дальнейшая судьба неизвестна. В «Чёрных перчатках» финальная сцена есть: Жорж плывёт на речном трамвайчике в сопровождении двух девушек, но когда транспорт выплывает из-под тёмного моста, у него по бокам сидят уже те самые два милиционера, которые допрашивали Ивана Грозного.

Критика в фильме 

Впервые в истории советского кино монарх показан не только жестоким, но и обаятельным. Уголовник и вор Жорж Милославский проявляет заботу о государственных интересах СССР..

Музыкальные фильмы 
В 1977 году вышел фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика», в который вошли композиции и кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». При этом для завязки мюзикл использует линию из «Ивана Васильевича» — Шурик снова засыпает у машины времени, и ему снится сон. Александр Демьяненко также выступил ведущим мюзикла, а актёры Леонид Куравлёв, Наталья Селезнёва, Савелий Крамаров и Наталья Крачковская появились в ролях самих себя. Валерий Золотухин появился на этот раз вживую, а в композициях использован его вокал.

В 1997 году вышел музыкальный фильм «Старые песни о главном 3», где шесть актёров фильма вернулись к своим ролям:
 Юрий Яковлев — заместитель главы администрации района Иван Васильевич Бунша /царь Иван Васильевич Грозный
 Леонид Куравлёв — Жорж Милославский
 Михаил Пуговкин — режиссёр Карп Якин
 Александр Демьяненко — инженер Шурик
 Наталья Крачковская — Ульяна Андреевна Бунша
 Наталья Селезнёва — Зинаида Михайловна Тимофеева, жена Шурика

Документальные фильмы о фильме 
Вышло несколько документальных фильмов об оригинальном фильме, с участием его создателей.
 В 2005 году на Первом канале вышел документальный фильм «Рождение легенды» о создании фильма.
 В 2008 году в рамках цикла «Неизвестная версия» вышел документальный фильм о фильме.
 В 2008 году в рамках цикла «Золотой Винил» вышла передача о фильме.
 В 2010 году в рамках цикла телепередач «Тайны советского кино» («Тайны нашего кино») вышла передача о фильме.
 В 2015 году вышел документальный фильм Первого канала «Как Иван Васильевич менял профессию».
 В 2017 году в рамках цикла «Песня с историей» вышла передача о песне «Разговор со счастьем», звучащая в фильме.
 В 2017 году в рамках документального цикла «Тайны Кино» вышла передача о создании фильма.
 В 2019 в рамках цикла «Звёзды советского экрана» вышла передача о фильме.

В массовой культуре 
В 1994 году был снят клип на песню группы «Агата Кристи» «Сказочная тайга» (альбом «Опиум»), мелодия которой отчётливо перекликается с одной из музыкальных тем фильма («Звенит январская вьюга»). В клипе участвуют Леонид Куравлёв, Юрий Яковлев, Александр Демьяненко, Наталья Селезнёва и Наталья Крачковская, которые, по сюжету, собираются в кинозале и смотрят «Иван Васильевич меняет профессию» спустя двадцать лет после выхода ленты на экраны. Сам клип посвящён памяти Гайдая, скончавшегося за год до выхода альбома «Опиум».

В ноябре 2020 года Сбербанк выпустил рекламу, в которой Жорж Милославский на машине времени попадает в Москву образца 2020 года. Образ Милославского был воссоздан с помощью технологии искусственного интеллекта Deepfake.

Примечания

Литература

Ссылки 
 О фильме и актёрах на сайте Леонида Гайдая
  на официальном канале «Мосфильма»
 Покадровая стенограмма пьесы Булгакова и фильма
 Рустем Вахитов. Грозный и Бунша (о пьесе М. Булгакова «Иван Васильевич» и фильме Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»)
 «В комедии „Иван Васильевич меняет профессию“ вместо Натальи Крачковской могла появиться… Нонна Мордюкова, а вместо Юрия Яковлева — Георгий Вицин» // Владимир Громов «Факты и комментарии»
 «Иван Васильевич» 30 лет спустя. Особенности съёмки фильма
 Постер фильма
 Кадры из не вошедших в фильм эпизодов
 , 

Фильмы студии «Мосфильм»
Приключенческие фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1973 года
Фильмы СССР 1973 года
Фильмы Леонида Гайдая
Экранизации произведений Михаила Булгакова
Фантастические комедии СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы:Персонаж:Иван Грозный
Фильмы о путешествиях во времени
Экранизации пьес
Фильмы о двойниках
Лидеры советского кинопроката
Иван Васильевич меняет профессию
Фильмы о Шурике